Municipio de Elliott puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Elliott (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ransom.
 Municipio de Elliott (condado de Sanborn, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Sanborn.